Ihor Łeonow – ukraiński piłkarz i trener (ur. 1967).
 Ihor Łeonow – ukraiński piłkarz (ur. 1989).